Molea ist der Familienname folgender Personen:
 Judd Molea (* 1988), salomonischer Fußballspieler
 Selson Molea, salomonischer Fußballspieler
 Valter Molea (* 1966), italienischer Ruderer